«Вооружён и опасен» () — художественный фильм 1986 года производства США. Этот фильм также известен и под другим названием — «Вооружены и опасны».

Сюжет 
Чудаковатый полицейский Фрэнк Дули — невезучий по жизни. Его постоянные злоключения на работе в конце концов завершаются увольнением, причём по ошибке — бедолаге, как всегда, пришлось расплатиться за чужие грехи.

В это самое время разочарованный и совершенно разбитый Дули знакомится с бездарным адвокатом Норманом Кэйном, которого тоже выгнали с работы. Собратья по несчастью решают вместе попытать удачу и устраиваются в охранную фирму.

Но и здесь неприятности начинают преследовать их с самого первого дня. А через некоторое время Дули и Кэйна уже тихо ненавидят все сотрудники фирмы. Тогда друзья задумывают совершить нечто такое, что заставит окружающих изменить мнение об их способностях…

В ролях

Интересные факты 
 В одной из ролей второго плана в этом фильме снялся Савелий Крамаров.

Ссылки 
 «Вооружён и опасен» на сайте Фильм. Ру 
 

Кинокомедии США
Кинокомедии 1986 года
Фильмы-боевики США
Детективные фильмы США
Фильмы Марка Лестера
Фильмы США 1986 года
Фильмы по сценариям Гарольда Рамиса